For All Kings е единадесети студиен албум на траш метъл групата Anthrax. Издаден е на 26 февруари 2016 г. от Megaforce Records.

Състав 
 Джоуи Беладона – вокали
 Скот Ян – китара
 Джонатан Донаис – китара
 Франк Бело – бас
 Чарли Бенанте – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Антракс
Музикални албуми от 2016 година